A 2020-as Formula Regionális Európa-bajnokság a széria második idénye volt, amelyekben egy Formula–3-as Tatuus–Alfa Romeo F3 T-318-as modellekkel vettek részt. Ez a konstrukció megfelel a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Formula–3-as géposztály előírásainak. A szezon a koronavírus-járvány miatt csak augusztus 1-jén kezdődött Misanóban és október 20-án ért véget Vallelungában. A szezon során 8 forduló alatt 24 versenyt bonyolítottak le.

A címvédő a dán Frederik Vesti, aki az FIA Formula–3 bajnokságban folytatta pályafutását. A bajnok a Ferrari által támogatott brazil Gianluca Petecof lett, megelőzve a monacói Arthur Leclercet. A konstruktőrök között a 2020-as évhez hasonlóan újra a Prema Powerteam győzedelmeskedett.

A bajnokság olasz irányítás alatt futott.

Csapatok és versenyzők
Az összes csapat és versenyző a Tatuus–Alfa Romeo F3 T-318-as modellel versenyzett.

Eredmények 
Az eredeti versenynaptárat 2019. szeptember 16-án hozták nyilvánosságra.  A koronavírus-járvány miatt azonban több forduló halasztásáról döntöttek és 2020. május 19-én bejelentették, hogy egy új menetrenden dolgoznak. A módosított programlista jelenlegi verzióját 2020. június 11-én tették közzé, továbbá az is kiderült, hogy az eredetileg szezonnyitó helyszíne, a Hungaroring kikerült a naptárból, helyére a Misano Circuit került.

Összefoglaló

Pontrendszer
A pontrendszer a Formula–1-ben is használt szisztémán alapul. Minden versenyen ugyanannyi pontot osztanak ki. A többi hasonló bajnoksággal ellentétben itt nem jár pont a Pole-pozícióért és a Leggyorsabb körért sem, az alábbi rendszer szerint.

Versenyzők

Újoncok

Csapatok			
Legfeljebb 2 versenyző szerezhet pontot egy csapatnak.

Megjegyzések 
 - Brad Benavides a DR Formula RP Motorsport csapatánál néhány versenyre nevezve volt, azonban végül egyiken sem jelent meg.

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos honlap

Formula Regionális